Het seizoen 1990/91 van de Belgische Derde Klasse ging van start op 31 augustus 1990 en eindigde op 12 mei 1991. R. Excelsior Mouscron won in Derde Klasse A, RFC Sérésien won in Derde Klasse B.

Naamswijzigingen
 FC Heist Sportief kreeg de koninklijke titel en werd KFC Heist Sportief.

Gedegradeerde teams
Deze teams waren gedegradeerd uit de Tweede Klasse voor de start van het seizoen:
 RFC Sérésien (rechtstreeks)
 K. Berchem Sport (rechtstreeks)

Gepromoveerde teams
Deze teams waren gepromoveerd uit de Vierde Klasse voor de start van het seizoen:
 R. Excelsior Mouscron (kampioen 4A)
 K. Lyra TSV (kampioen 4B)
 KSV Mol (kampioen 4C)
 RFC Tilleur-Saint-Nicolas (kampioen 4D)

Promoverende teams
Deze teams promoveerden naar Tweede Klasse op het eind van het seizoen:
 R. Excelsior Mouscron (kampioen 3A)
 RFC Sérésien (kampioen 3B)

Degraderende teams
Deze teams degradeerden naar Vierde Klasse op het eind van het seizoen:
 K. Hoeselt VV (rechtstreeks uit 3A)
 KVK Ninove (rechtstreeks uit 3A)
 R. Aubel FC (rechtstreeks uit 3B)
 K. Witgoor Sport Dessel (rechtstreeks uit 3B)

Eindstand

Derde Klasse A

Derde Klasse B

Noot: RFC Sérésien en KVK Tienen eindigden gedeeld eerste en speelden een testwedstrijd voor de titel. De wedstrijd werd gewonnen door RFC Sérésien met 1-0.

Referenties
 Belgian Soccer Database
 RSSSF

Derde klasse voetbal België
Belgie 3